Отличник Гражданской обороны СССР  — ведомственный знак отличия Гражданской обороны СССР.

Нагрудный знак учреждён приказом начальника ГО СССР № 148 от 28 ноября 1968 года.

Статут 
"Нагрудным знаком «Отличник ГО СССР» награждаются — начальники ГО городов, объектов народного хозяйства, работники министерств и ведомств, военнослужащие штабов и частей ГО: «за успешное выполнение служебных обязанностей, достижения высоких показателей и выполнения задач и мероприятий гражданской обороны, работникам которые отлично справляются со своими обязанностями по занимаемой должности в системе гражданской обороны, твердо знают основные принципы ведения гражданской обороны и активно участвуют в проведении мероприятий, направленных на укрепление и совершенствования гражданской обороны СССР».Положение из удостоверения о нагрудном знаке «Отличник ГО СССР»

Описание знака 
 Нагрудный знак «Отличник ГО СССР» представляет собой металлическую, покрытую красной эмалью пятиконечную звезду, расположенную на фоне анодированного круглого венка из дубовых листьев, изображение листьев рельефное.

 В центре звезды расположен металлический фигурный щит, покрытый серой эмалью.

 В середине щита на белой эмали помещена надпись выпуклыми золотистыми буквами в четыре строки «Отличник Гражданской обороны СССР».

 Размер знака между противолежащими вершинами пятиконечной звезды — 36 мм.

 Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной металлической анодированной колодочкой, имеющей шелковую муаровую ленту красного цвета высотой 10 мм и шириной 22 мм.

 С обратной стороны колодки имеется булавка для крепления знака.

История 
Первые нагрудные знаки в области гражданской обороны были учреждены в 1934 году в период развития системы ОСОВИАХИМа и общесоюзной программы подготовки ГТО СССР. С 31 июля 1956 года в системе МПВО СССР существовал знак Отличник МПВО СССР.

В 1961 году после упразднения МПВО СССР и создание на её базе Гражданской обороны СССР, 28 ноября 1968 года в качестве поощрения работников и военнослужащих Гражданской обороны СССР приказом начальника ГО СССР маршалом В. И. Чуйковым было утверждено «Положение о нагрудных знаках поощрения ГО СССР», среди которых был учрежден нагрудный знак отличия  Отличник Гражданской обороны СССР 

Награждение знаком «Отличник ГО СССР» производилось приказом начальника Гражданской обороны СССР — заместителем министра обороны СССР, документ о награждении подписывался начальником Штаба ГО СССР.

Лица, награждённые таким знаком, имеют ряд льгот и право на присвоения звания «Ветеран труда».

Примечания

Литература 
 С. К. Шойгу:  «От МПВО к гражданской защите (исторический очерк)». УРСС, Москва 1998 г. — 336 с.
 Н. Н. Гладков: «История государства Российского в наградах и знаках» : [В 2 т.]. — Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полигон, 2004 г. // Т. 2. — 2004 г. — 349 с. — ISBN 5-17-026658-8

Источники 
  Создание и развитие Гражданской обороны СССР
  Описание знаков поощрения ГО СССР
Ведомственные награды СССР
Нагрудные знаки СССР
Гражданская оборона